7-й Стрелковый полк
Полковой праздник — 6 декабря
Старшинство по состоянию на 1914: 28 июля 1809 года

28.07.1809г. - сформирован 2-й гренадерский учебный батальон. Входил в состав 2-й стрелковой дивизии. Дислокация: г. Ченстохов (19(01).07(08).1914) 2 батальона 3 батальона с 28(09).03(04).1915 Награды: 1. Знамя образца 1900г. с образом Спаса Нерукотворного и малиновой каймой, шитье золотое, с надписью: "1809-1909". С Александровской юбилейной лентой. Пожаловано в честь 100-летия полка 28.07.1909г. 2. Знаки отличия на головные уборы с надписью: «За отличiе въ войну съ Японiей въ 1904 и 1905 годахъ». ВП 30.07.1911г. 3. Знаки нагрудные (горжеты) у офицеров полка за тоже отличие (пожалованы в 1909г.). 13(26).10.1917 – 2-я, 11-я и 12-я роты названы «ротами смерти».

История 
Сформирован 28 июня 1809 г как Учебный гренадерский батальон
примеч. с 1885 старшинство части стало считаться с 28 июля 1809 года 
с момента сформирования и вплоть до 1856 назначением части была подготовка для пеших частей армии унтер-офицеров, горнистов и флейщиков, батальон входил в состав учебных войск
с 15 августа 1809 2-й Учебный гренадерский батальон
13 августа 1811 пожалованы 2 простых знамени
21 августа 1814 в батальоне оставлено 1 знамя
приказом от 16 марта 1816 вместе с 1-м и 3-м учебными гренадерскими батальонами составил к 25 марта 1816 Учебный Карабинерный полк(с 22 октября 1826 1-й Учебный Карабинерный полк)
примеч. в этом полку батальон составлял 2-й батальон 
16 января 1837 пожаловано новое простое знамя
примеч. являлось знаменем части до 1908 года 
23 ноября 1856 батальон отделен от полка, перечислен из учебных войск в действующие и причислен в качестве стрелкового батальона к 7-й пехотной дивизии
примеч.23 ноября 1856 1-й Учебный Карабинерный полк переформирован:
 1-й и 2-й батальоны отделены на формирование отдельных стрелковых батальонов при 8-й и 7-й пехотных дивизиях
 а из 3-го батальона (сформирован 25 февраля 1834) с 4-м неранжированным батальоном (сформирован 29 января 1847) и 5-м батальоном из кантонистов (сформирован 7 августа 1847) составили 1-й Учебный Стрелковый полк 3-х батальонного состава, полк этот в 1857 сведен в 1-й Учебный Стрелковый батальон, в июне 1860 переформирован в 1-й резервный стрелковый батальон и был разделён 6 августа 1864 на формирование резервных батальонов (упразднены в 1873)
18 марта 1857 назван 7-м стрелковым батальоном, продолжая оставаться в составе 7-й пехотной дивизии
31 августа 1870 г переведен в состав тогда сформированной 2-й Стрелковой бригады, при этом сохранив свой номер
18 ноября 1885 батальону установлено старшинство с 28 июля 1809 года
31 декабря 1888 — переформирован в полк двухбатальонного состава и назван 7-й Стрелковый полк
в 1904—1905 участвовал в боевых действиях
Весной 1905 развернут в четырёхбатальонный состав
в 1906 вновь сведен в состав двухбатальонного полка
28 июля 1909 в честь столетнего юбилея пожаловано юбилейное простое знамя с юбилейной александровской лентой «1809-1909» 
30 июля 1911 полку пожалованы знаки нагрудные для офицеров и головные для нижних чинов с надписью «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах»

Знаки отличия полка 
 Простое знамя с юбилейной Александровской лентой и надписью «1809—1909».
 Знаки отличия (нагрудные у офицеров, на головные уборы у нижних чинов) с надписью: «За отличіе въ войну съ Японіей въ 1904 и 1905 годахъ». Высочайший приказ 30 июля 1911 года.

Командиры полка 
 16.01.1890 — 05.12.1891 — полковник Редькин, Пётр Тимофеевич

Известные люди, служившие в полку 
 Жабрев, Фёдор Никитич —  унтер-офицер, полный Георгиевский кавалер. Впоследствии советский военачальник, генерал-майор.

Литература 
 Хроника Российской Императорской Армии том II, 1851. Санкт-Петербург, Военная типография
 Шенк В. К. Стрелковые части. Справочная книжка императорской главной квартиры. СПб., 1910
 Энциклопедия военных и морских наук под редакцией Г. А. Леера

Примечание 
все даты приведены по старому стилю

Стрелковые полки Российской империи
История Ченстоховы
Воинские части и формирования, созданные в 1808 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году